Les qualifications pour les épreuves d'haltérophilie des Jeux olympiques d'été de 2012 sont organisées depuis 2010 et se sont terminées en 2012.

Méthode 
Pour consulter les règles complètes publiées par la Fédération internationale d'haltérophilie, vous pouvez lire l'article récapitulatif sur le site officiel.

Les pays se qualifient en fonction de leur rang dans le classement par équipes, en additionnant les points obtenus lors des Championnats du monde 2010 et 2011. Une épreuve continentale de qualification a lieu pour chaque continent. Seuls les pays qui ne se sont pas déjà qualifiés via les principales épreuves de qualification peuvent y obtenir des places.

Période de qualification 
Ce qui suit est une chronologie des événements qualificatifs pour les épreuves d'haltérophilie des Jeux olympiques de 2012.

Répartition globale des places

Hommes

Championnats du monde 
 Pays classés  à  : 6 athlètes
 Pays classés  à  : 5 athlètes
 Pays classés  à  : 4 athlètes
 Pays classés  à  : 3 athlètes

Championnats d'Afrique 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Asie 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Europe 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats Pan-Américains 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Océanie 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Femmes 
Il est utile de noter que la Fédération Française aura préféré ne présenter qu'une équipe féminine réduite à quatre athlètes  à ces derniers championnats du monde, là où le règlement y autorise sept participantes alors que certaines athlètes, comme Agnès Chiquet pouvait rentrer dans les 25 premières places et accumuler des points pour l'Equipe de France.

Championnats du monde 
 Pays classés  à  : 4  athlètes
 Pays classés  à  : 3 athlètes
 Pays classés  à  : 2 athlètes

Championnats d'Afrique 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Asie 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Europe 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats Pan-Américains 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Championnats d'Océanie 
 Pays classés  à  : 1 athlète

Notes et références

Liens externes 
 Site des JO 2012
 Site du CIO

 
Haltérophilie